Andrzej Twardowski (ur. 1955) – profesor nauk fizycznych
 Andrzej Twardowski (ur. 1956) – pedagog, profesor nauk humanistycznych
 Andrzej Twardowski – brydżysta, mistrz międzynarodowy

Przypisy